A Noite dos Mortos-Vivos (1968) — filme de George Romero
 Night of the Living Dead (1990) — filme de Tom Savini
 Night of the Living Dead 3D — filme de 2006
 Night of the Living Dead (álbum) — álbum da banda The Misfits

Desambiguações de artes